Torre-serona és un municipi de la comarca del Segrià.

Geografia 
 Llista de topònims de Torre-serona (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).

Demografia

Vegeu també 
 El Calvari (Torre-serona), muntanya ubicada als límits del municipi.
 Torre del Serentill

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya